Schöne neue Welt steht für:

 Schöne neue Welt, Roman von Aldous Huxley (1932)
 Schöne neue Welt (Phillie-MC-Album), Album von Phillie MC (2001)
 Schöne neue Welt (Culcha-Candela-Album), Album von Culcha Candela (2009)
 Schöne neue Welt (Dokumentation), Fernsehdokumentation (2016)
 Schöne neue Welt (Fernsehserie), Miniserie in 9 Teilen (2020)